

Geografia 
 Biron – comune francese nel dipartimento della Charente Marittima nella regione di Poitou-Charentes
 Biron – comune francese nel dipartimento della Dordogna nella regione dell'Aquitania
 Biron – comune francese nel dipartimento dei Pirenei Atlantici nella regione dell'Aquitania
 Biron – comune statunitense situato in Wisconsin
 Lacapelle-Biron – comune francese nel dipartimento del Lot e Garonna nella regione dell'Aquitania
 Vergt-de-Biron – comune francese situato nel dipartimento della Dordogna nella regione dell'Aquitania

Persone 
 Peter Biron – duca di Curlandia e Semigallia dal 1769 al 1795 e duca di Sagan dal 1786
 Ernst Johann Biron – duca di Curlandia dal 1737 al 1740 e dal 1763 al 1769
 Armand Louis de Gontaut-Biron – generale francese
 Charles Armand de Gontaut-Biron – militare francese, Maresciallo di Francia

Altro 
 Biron – famiglia nobile europea

Pagine correlate 
 Byron (disambigua)
 Piron